A Republikanska futbołna grupa (1959/1960) było 36. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytuł zdobyła drużyna CDNA Sofia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Bibliografia 
 

1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii